Кунігунда (озеро) (Кунікунда) — найбільше зі солоних озер, розташованих на західній околиці Солотвина (Тячівський район Закарпатської області, Україна).
 Кунігунда фон Орламюнде, Кунігунда Орламюндська (; Кунегунда Орламюндська; Ірина; 2-а половина 1050-х — після 20 березня 1117) — українська княгиня.